Носаче́нко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Носаченко Андрій Васильович (1887–1965) — підполковник Армії УНР
 Носаченко Олег Васильович — доктор технічних наук, професор